Holospira campestris är en snäckart som beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och James Henry Ferriss 1915. Holospira campestris ingår i släktet Holospira och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
campestris